John Campbell (1720-1790) – ufficiale della marina britannica, esperto di nvaigazione, governatore di Terranova

 John Campbell, II duca di Argyll (1678-1743) – nobile e militare scozzese
 John Campbell, IV duca di Argyll (1693-1770) – generale e politico britannico, esponente del partito Whig
 John Campbell, V duca di Argyll (1723-1806) – nobile e ufficiale scozzese
 John Campbell, VII duca di Argyll (1777-1847) – nobile e politico scozzese
 John Campbell, IX duca di Argyll (1845-1914) – militare e politico britannico, governatore Generale del Canada dal 1878 al 1883
 John Campbell (c. 1770-1809) – militare scozzese
 John Campbell (1952 - 1993) – chitarrista blues statunitense
 John Campbell – editore statunitense
 John W. Campbell – editore e scrittore di fantascienza statunitense
 John Campbell (... – 1845), politico statunitense della Carolina del Sud)
 John Archibald Campbell (1811-1889) – politico e militare statunitense
 John B. T. Campbell III (1955 – ) – politico statunitense
 John Edward Campbell – matematico
 John Campbell – compositore statunitense e cofondatore degli AVOX
 John Campbell – musicista e fondatore del gruppo Lamb of God
 John James Campbell – calciatore scozzese
 John Cyril Campbell – allenatore di calcio inglese
 John Campbell – calciatore nordirlandese
 John Campbell (1870-1906) – calciatore scozzese
 John Campbell – cestista statunitense